Klentze ist der Familienname folgender Personen:

 Bela Klentze (* 1988), deutscher Schauspieler, Moderator und Synchronsprecher
 Thorsten Klentze (* 1956), deutscher Jazzgitarrist und Komponist